Ngann peut désigner :
 Anna Ngann Yonn, une styliste camerounaise, 
 Thérèse Ngann, une styliste camerounaise.